Sycetta är ett släkte av svampdjur. Sycetta ingår i familjen Sycettidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Sycetta